еПри Мехико 2019 года (официально 2019 CBMM Niobium Mexico City ePrix) — автогонка чемпионата «Формулы E», которая прошла 16 февраля 2019 года на автодроме имени братьев Родригес в Мехико. Это был четвёртый этап сезона 2018-19, а также четвёртый в истории еПри Мехико. Паскаль Верляйн, пилот команды Mahindra, завоевал поул-позицию и лидировал большую часть гонки, но под самым клетчатым флагом Лукас ди Грасси, пилот команды Audi, сумел его обогнать и завоевать победу в гонке. После этапа Жером Д’Амброзио, пилот команды Mahindra, вышел в лидеры личного зачета, и при этом команда Mahindra тоже стала лидером командного зачета.

События перед еПри 
Перед этапом стало известно, что Фелипе Наср заменит Максимилиана Гюнтера в составе команды Dragon.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух 24…25 °C. Трасса 40…42 °C

Суперпоул

Примечания 
 Робин Фряйнс получил штраф в 3 позиции на старте за помеху Жерому Д’Амброзио в квалификации
 Сэм Бёрд не смог показать время в квалификации из-за технических проблем, но был допущен к старту и будет стартовать последним

Гонка

Круги лидирования

Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»
 Гонка была остановлена примерно на 30 минут на третьем круге из-за аварии Нельсиньо Пике и Жан-Эрика Верня.
 Одно очко за быстрый круг и три очка за поул-позицию
 Паскаль Верляйн получил штраф в 5 секунд за срезку шиканы
 Хосе Мария Лопес получил штраф в 10 секунд за нарушение правила использования мощности мотора по ходу гонки и 5 секунд за нарушение правила въезда на пит-лейн
 Стоффель Вандорн получил штраф в 5 секунд за слишком раннее использование FanBoost

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

Спорт в Мексике в 2019 году
ЕПри Мехико